Заха́рий Тю́тчев (Ту́тчев) — первый из известных представителей рода Тютчевых, предок поэта Фёдора Тютчева. Известен только по «Сказанию о Мамаевом побоище» и устному преданию "Про Мамая безбожного", записанному в 1830-х годах на русском Севере, в Архангельской области.

В 1380 был отправлен великим князем Дмитрием Иоанновичем в качестве посланника к Мамаю. По пути успел разведать стратегически важную информацию о союзе русских князей с Мамаем. Как об этом говорится в «Сказании о Мамаевом побоище»:

Мамаем Тютчев был встречен крайне недружелюбно, но всё же сумел наладить диалог с ханом, который предложил русскому посланнику сотрудничество и даже должность ханского наместника на Руси. Давая уклончивые ответы, Тютчев проявил дипломатическую гибкость и сумел вернуться живым из опасного посольства.

Литература 
 Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в 3-х томах. Т. 3. М., 1940. Стр. 39-46.

Дипломаты России
Персоналии по алфавиту
Захарий